Cinema
 The Big Chill, filme (1983) com Tom Berenger e Glenn Close traduzido no Brasil como O Reencontro
 The Magic of Belle Isle, filme (2012) com Morgan Freeman e Virginia Madsen, exibido no Brasil como O Reencontro
 Återträffen, filme sueco (2013) traduzido no Brasil como O Reencontro
Sage femme, filme (2017) com Catherine Deneuve conhecido no Brasil como O Reencontro

Música
Reencontro (álbum de Eliane Silva)
Reencontro (álbum de Leila Pinheiro)
Reencontro (álbum de Tim Maia)